Выборы Президента США 2020 года в Аризоне состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Аризоны назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Аризона имеет 11 голосов выборщиков.

В 2020 году Джо Байден одержал победу с минимальным отрывом в Аризоне.

Штаб Трампа пытался оспорить результаты выборов, однако 13 ноября 2020 года был вынужден отозвать иск.

История 
Аризона вошла в состав США в феврале 1912 года как 48-й штат — последний из континентальных штатов. Аризона является оплотом республиканцев. Лишь только в 1996 году демократу Биллу Клинтону удалось победить в Аризоне.

Аризона отдавала предпочтение республиканцам с 1952 года. Митт Ромни опередил Барака Обаму примерно на 9% в 2012 году. Выборы 2016 года были гораздо более конкурентными в плане итоговых результатов — Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон всего лишь на 3,5%.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий США

Кандидаты третьих партий США

Примечания 

Политика Аризоны
События в Аризоне
Аризона